

Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область
 Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Кармакшинський район, Кизилординська область
 Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Майський район, Павлодарська область
 Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Сариагаський район, Туркестанська область
 Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область
 Акжарський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область